«Дунарит» () — предприятие военно-промышленного комплекса Болгарии в городе Русе.

История 
Предприятие было основано в мае 1903 года как пороховой завод.

В 1947 году завод получил новое наименование: Държавна фабрика «Дунарит».

В 1960е годы здесь был освоен выпуск советской противотанковой мины ТМ-62М, а также мины Ба-III, в дальнейшем — пластичных взрывчатых веществ «Дунарит-1» и «Дунарит-2».

В конце 1970х годов на заводе было освоено производство противопехотных мин ПМ-79, но в 1991 году их выпуск был прекращен.

В 1980е годы здесь был начат выпуск противотанковых мин ТМ-80П, но после 1989 года финансирование вооружённых сил сократилось и их производство было прекращено.

3 декабря 1997 года Болгария подписала конвенцию о запрете противопехотных мин, которая была ратифицирована в 1998 году, после чего оборудование для производства противопехотных мин было уничтожено.

С 2005 года является акционерным обществом.

В 2015 году «Дунарит» (оборот которого составил 94,2 млн. левов) входил в число семи крупнейших компаний и предприятий области Русе.

В марте 2016 года правительство Болгарии включило завод в перечень 11 стратегических предприятий военно-промышленного комплекса страны.

12 июня 2017 года в механическом цехе завода начался пожар, который был потушен вечером того же дня, пострадавших не имелось.

В августе 2017 года численность работников предприятия составляла 1300 человек.

27 сентября 2019 года на заводе "Дунарит" начался пожар, в результате из окрестностей были эвакуированы 700 человек.

Современное состояние 
Фабрика выпускает продукцию военного назначения (детонирующие шнуры, противотанковые и противопехотные мины, артиллерийские и авиационные боеприпасы, ручные гранаты, дымовые гранаты), а также продукцию гражданского назначения (промышленные взрывчатые вещества, противоградовые ракеты, механизмы для ремонта и обслуживания железнодорожного транспорта, пластмассовые изделия, металлоизделия).

Предприятие сертифицировано на соответствие требованиям системы менеджмента качества ISO 9000:2001 и стандартам НАТО  2110.

Примечания 

Появились в 1903 году в Болгарии
Предприятия машиностроительной промышленности Болгарии
Предприятия химической промышленности Болгарии
Предприятия Русе
Пороховые заводы